Crossosomataceae – rodzina roślin należąca do rzędu Crossosomatales. Obejmuje 4 rodzaje z 9-12 gatunkami krzewów występujących w zachodniej części Stanów Zjednoczonych oraz w północnym Meksyku. Rosną one głównie na pustyniach i w miejscach skalistych.

Morfologia 
 Pokrój Zwykle drobnolistne krzewy, rzadko drzewa. Pędy często czerniawo owłosione lub pokryte cierniami.
 Liście Naprzeciwległe lub skrętoległe, rozmieszczone wzdłuż pędu lub skupione w pęczkach. Przylistków brak lub są one drobne.
 Kwiaty Obupłciowe, rzadko jednopłciowe, promieniste. Wyrastają pojedynczo w kątach liści lub na szczytach krótkopędów. Działki kielicha są trwałe i jest ich od 4 do 5 (rzadko 3 lub 6). Płatki korony są wolne i wyrastają w tej samej liczbie co działki, naprzemianlegle względem nich. Pręcików jest od 4 do 50, ich nitki nierzadko mają różną długość. Pylniki otwierają się bocznymi pęknięciami. Zalążnia jest górna i powstaje z jednego do pięciu (rzadko więcej) wolnych owocolistków, z których każdy zawiera pojedynczy zalążek i zwieńczony jest główkowatym znamieniem.
 Owoce Suche mieszki zawierające dyskowate nasiona z postrzępioną osnówką.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna i podział według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina z rzędu Crossosomatales w obrębie kladu różowych roślin okrytonasiennych. Pozycja rodziny w kladogramie rzędu:

 Podział na rodzaje według GRIN
 Apacheria  C. T. Mason
 Crossosoma  Nutt.
 Glossopetalon  A. Gray
 Velascoa  Calderón & Rzed.

Przypisy 

Crossosomatales